Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Toray Pan Pacific Open 2003 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 3 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 25. bis 27. Januar 2003 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Tennisturnier in der Präfektur Tokio
WTA Tour 2003